En ornithologie : les pigeons (genre Columba) sont des oiseaux de la famille des Columbidae, ils désignent  l'espèce Pigeon biset qui comprend les formes pigeon domestique, pigeon des villes et pigeon voyageur. Les autres espèces sont recensées dans l'article Columba. Les races du pigeon domestique sont recensés dans la liste de races de pigeons. Les articles connexes, comme tir aux pigeons vivants et pigeonnier contraceptif, sont recensés dans les différents articles traitant du genre.

Le nom pigeon peut également faire référence à :

Patronyme 

 Amédée Pigeon (1851-1905), poète et écrivain français ; 
 Charles Pigeon (1838-1915), inventeur français de la lampe Pigeon ;
 Émile-Auber Pigeon (1829-1902), ecclésiastique et historien de la Manche ;
 Gilles Pigeon (né en 1931), médecin néphrologue et professeur québécois ;
 Ginette Pigeon (née en 1933), actrice française  ;
 Hugo Pigeon (né en 1996), coureur cycliste français ;
 Jean Pigeon (1654 -c. 1739), mécanicien français connu pour les sphères mouvantes, père de Marie Anne Victoire Pigeon ;
 Kristy Pigeon, joueuse américaine de tennis ;
 Laure Pigeon (1882-1965), médium et artiste française ;
 Louis-Philippe Pigeon (1905-1986), avocat québécois ;
 Louis-Joseph Pigeon (né en 1922 ), agronome et homme politique québécois ;
 Marie Anne Victoire Pigeon (1724-1767), dite madame de Prémontval, mathématicienne française, fille de Jean Pigeon ;
 Michel Pigeon (né en 1945), ingénieur, professeur et homme politique québécois ;
 Robert Pigeon (1758-1824), artiste natif de Rouen ;
 Simon Pigeon (1992-), acteur québécois ;
 Victor Pigeon (1816-1880), homme politique français.

Toponyme 

 Pigeon, un village situé dans le Michigan ;
 Pigeon, un cours d'eau des États-Unis qui coule dans les États de la Caroline du Nord et du Tennessee ;
 Lac Pigeon, dans la province canadienne de l'Alberta ;
 Pigeon, une île inhabitée de l'archipel des Grenadines ;
 Rocher aux Pigeons, un îlot inhabité au large de l'île Maurice ;
 bassin Pigeon ou bassin Pigeons, un petit plan d'eau de l'île de La Réunion ;
 Grand-Pigeon ou Deux Croix-Banchais, un quartier d'Angers en France ;
 Pigeon Key, le nom de deux îles distinctes, dans les Keys, archipel américain au sud de la Floride ;
 Pigeon Key dans les Lower Keys ;
 Pigeon Key dans les Upper Keys ;
 , différents toponymes de l'est canadien et américain.

Voir aussi 
 Projet Pigeon, projet américain durant la Seconde Guerre mondiale de guidage de missile par des pigeons
 Maison du Pigeon, une maison de la Grand-Place de Bruxelles
 Pigeon photographe, méthode de photographie aérienne à l'aide de pigeons
 Mouvement des Pigeons, un mouvement de contestation français apparu en 2012
 
 Pigeon vole, un jeu pour enfants 
 The Pigeon Detectives, un groupe de rock britannique 
 Mad Pigeon, une série internationale de courts-métrages
 Le Pigeon Noir, restaurant étoilé Michelin en Belgique
 , un groupe musical anglais du début des années 1970.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Homonymie de toponyme